Navajo se poate referi la:

 Navajo, populație amerindiană din Statele Unite
 Limba navajo
 Comitatul Navajo, Arizona
 Podurile Navajo